

Мелянув — село в гміні Зволень Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Мелянув — село в гміні Ласкажев Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства